Preussiella kan syfta på:

 Preussiella (svampar) – ett släkte svampar
 Preussiella (växter) – ett släkte växter